Киста:

 Киста — патологическая полость в тканях или органах, имеющая стенку и содержимое.
 Киста — река на севере Ставропольского края России, впадает в Пролетарское водохранилище.
 Киста — прежнее название (до 1966 года) села Манычское в Апанасенковском районе Ставропольского края России.

См. также